Makrini steht für:

 Makrini (Dorida), Ortsgemeinde der Gemeinde Dorida, Griechenland

Makrini ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed El Makrini (* 1987), niederländischer Fußballspieler